

Biografia

Dopo le prime sperimentazioni di mixaggio, anche presso radio locali, a 16 anni ottiene un primo contratto presso una discoteca di Calcinato e conduce la sua prima trasmissione radiofonica presso Radio Punto Stereo di Salò. Due anni dopo passa a Radio Viva FM dove rimane per 7 anni. Nel 2007 apre la web radio Radio Live Music. Nel 2007 con il gruppo "Sax N'Guys" si occupa della colonna sonora del galà internazionale per il decimo anniversario della morte di Gianni Versace, al Palazzo Reale di Milano e avvia le collaborazioni agli eventi di Villa Feltrinelli di Gargnano.

È stato speaker radiofonico del circuito "Radio Italiane"  nel quale ha presentato "Music Parade" (la classifica dei brani più trasmessi dalle radio di tutta Italia in onda su 90 emittenti FM e Web). 

Dal 2011 ha smesso di occuparsi professionalmente di musica, limitandosi ad alcune collaborazioni, come quella con Retebrescia dal 2015 al 2018.

Dal 2020 è Comandante della Polizia Locale di Botticino(BS)

Radio
 1996 – Radio Punto Stereo (FM 100.70)
 1997 – Radio Mobilificio di Cantù / Mille Note (FM 94.00)
 1998 – Radio Studio Sayonara (FM 101.70)
 1998 – Radio Voce (FM 88.30)
 1999 – Radio Delta 2000 (FM 96.20)
 2001 – Radio Viva FM (FM 107.70)
 2007 – RLM Radio Live Music (web radio) 
 2011 – Radio Ecz InBlu (FM 87.70)

Televisione
 2015 – Retebrescia - Karaoke Voice (canale 72 digitale terrestre)
 2016 – Retebrescia - Karaoke Voice (canale 72 digitale terrestre)
 2017 – Retebrescia - Karaoke Voice (canale 72 digitale terrestre)
 2018 – Retebrescia - Karaoke Voice (canale 72 digitale terrestre)

Discografia
 2010 – Elettro Night
 2011 – Sonia City
 2013 – Deeper and Deeper
 2014 – Rasta Man (Hit Mania Estate 2014)
 2014 – Pattaya (Hit Mania Special Edition 2014)
 2015 – Sexy Lady (Hit Mania 2015)
 2015 – Rasta Man (Hit Mania Estate 2014)
 2015 – The Days (Hit Mania Hit Parade Winter 2015)
 2015 – PopSicle (Hit Mania Spring 2015)
 2015 – Tre Passi Indietro Tre Passi Avanti (Hit Mania Spring 2015)
 2015 – Bones (Hit Mania Estate 2015)
 2015 – Freddy Kruger (Hit Mania EDM vol. 3)
 2015 – Rock This Club (Hit Mania Ibiza Experience vol. 1)
 2015 – Sucker (Hit Mania Ibiza Experience vol. 1)
 2015 – Sand Castle (Hit Mania Ibiza Experience vol. 2)
 2015 – Roll N Rock (Hit Mania Eurodance Summer 2015)
 2015 – Batte il Cuore (Hit Mania Estate 2015)
 2015 – Puta (Hit Mania Ibiza Experience Cross Dance 2015)
 2015 – Keep This Memory (Hit Mania Champions 2015)
 2016 – Head 2 Toe (Hit Mania Miami Sound Dance & Lounge North Beach)
 2016 – BodyRock (Hit Mania Ibiza Hard Dance Agua Blanca)
 2016 – A Night To Remember (Hit Mania Ibiza Experience Agua Blanca)
 2016 – Freak Me (Hit Mania Ibiza Hard Dance Agua Blanca)
 2016 – Dreamaway (Hit Mania Hit Parade Dance Winter 2016)
 2016 – Rebelz (Hit Mania Eurodance 2016)
 2016 – The Pump (Hit Mania Spring 2016)
 2016 – Afro Funky (Hit Mania Estate 2016) 
 2016 – Be Free (Hit Mania Spring 2016)
 2016 – Rasta Sax (Hit Mania Hitormentoni Summer 2016)
 2016 – Hit and Run (Hit Mania Euro Dance Papaya 2016)
 2017 – Pietro e Aurora (Hit Mania Spring 2017)
 2018 – Shoulda (Hit Mania Hit Parade Dance Winter 2018)
 2018 – Freak Me RMX (Hit Mania Spring 2018)

Collegamenti esterni